Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1994/95 стал испанский «Реал Сарагоса», обыгравший в финале предыдущего обладателя Кубка кубков «Арсенал». Матч вошёл в историю тем, как на предпоследней минуте дополнительного времени Найим принёс победу испанскому клубу, забив мяч с дистанции 40 ярдов.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй этап

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1994-95 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА